Sfinterotomia interna laterale
Sfinterotomia anale
Sfinterotomia pilorica